Константи́н Алекса́ндрович Феокти́стов (род. 24 марта 1981, Караганда, Казахская ССР) — российский режиссёр мультипликационных фильмов. Известен как режиссёр нескольких частей мультипликационной франшизы «Три богатыря», а позже как режиссёр в дуэте с Дариной Шмидт.

Биография 
Родился 24 марта 1981 года в Караганде, СССР.

В 1996 году закончил художественную школу, поступил в Тульское музыкальное училище им. А.С. Даргомыжского на специальность «живопись». 

С 2001 года проживает в городе Санкт-Петербург. 

С 2003 года работал на студии анимационного кино «Мельница» сначала художником-аниматором, затем раскадровщиком, а затем режиссёром. Написал одну серию мультипликационного сериала «Барбоскины» перед своим режиссёрским дебютом.

По словам Александра Боярского, он видел в нём талант как аниматора и режиссёра, и поэтому, с 2011 он делал большую ставку на него, и Феоктистов с этого момента участвовал как режиссёр большинства полнометражных картин студии, начиная с «Трёх богатырей на дальних берегах». Поскольку на тот момент у Феоктистова не было профильного образования как режиссёра анимации, на проекте ему помогала супервайзер проекта — Анна Фоменко.

В 2014 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики».

После получения образования Феоктистов начал набивать руку как режиссёр. Первые четыре своих мультфильма он срежиссировал в одиночку, а в период с 2018 по 2021 режиссирует три мультфильма совместно с Дариной Шмидт, среди которых «Иван Царевич и Серый Волк 4», «Конь Юлий и большие скачки» и «Три богатыря и Конь на троне». Начниная с пятой части «Ивана Царевича», Феоктистов вновь режиссирует в одиночку.

В 2017 году Константин Александрович Феоктистов стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области культуры за создание анимационного полнометражного фильма «Три богатыря. Ход конём».

В 2021, мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4», снятый под режиссурой Феоктистова, стал лауреатом премии «Золотой орёл».

Фильмография

Озвучивание 

 2017 — Три богатыря и принцесса Египта — второй разбойник
 2022 — Иван Царевич и Серый Волк 5 — Порфирий

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области культуры (22 декабря 2017 года) — за создание создание анимационного полнометражного фильма «Три богатыря. Ход конём».

Три богатыря. Ход конём 

 2015 — Икар (кинопремия): лучший фильм в прокате.
 2016 — Премия «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм.

Три богатыря и морской царь 

 31 мая 2017 — В Москве состоялось вручение первой российской индустриальной премии в области анимации и лицензирования «Мультимир».

 Полнометражка «Три богатыря и морской царь» принесла студии «Мельница» 3 звезды «Мультимира». И зрители и жюри назвали его «Лучшим российским полнометражным фильмом» года, а профессионалы отдали победу в номинации «Лучший герой российского анимационного фильма» коню Юлию.

Три богатыря и принцесса Египта 

 2018 — «Мультимир»:
 Приз жюри «Лучший российский анимационный полнометражный фильм»
 Приз жюри «Лучшая 2D-графика российского анимационного фильма».

Иван Царевич и Серый волк 4 

 17 марта 2020 — Икар (кинопремия): лучший фильм в прокате.

Примечания

Ссылки 

 Феоктистов Константин на Аниматор.ру
 

Сценаристы по алфавиту
Сценаристы России
Сценаристы мультипликации
Мультипликаторы по алфавиту
Мультипликаторы России
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения